Il singolare del torneo di tennis Toronto Indoor 1974, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Tom Okker che ha battuto in finale Ilie Năstase 7-6, 6-2.

Teste di serie 

 Ilie Năstase (finale)
 Tom Gorman (primo turno)
 Tony Roche (quarti di finale)
 Patrice Dominguez (secondo turno)

 Niki Pilic (secondo turno)
 Georges Goven (primo turno)
 Cliff Drysdale (secondo turno)
 Marty Riessen (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Toronto Indoor 1974